

Geografia 
 Ciampino – comune italiano nella città metropolitana di Roma Capitale
 Ciampino – zona urbanistica 10X del Municipio Roma VII di Roma Capitale
 Ciampino – frazione di Ortona in provincia di Chieti
 Aeroporto di Ciampino – zona XX di Roma Capitale

Altro 
 Aeroporto di Roma-Ciampino – aeroporto militare e civile internazionale
 Stazione meteorologica di Roma Ciampino – stazione meteorologica di riferimento per il Servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare e per l'Organizzazione meteorologica mondiale
 Galleria di Ciampino – galleria ferroviaria del Lazio